Lehman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lehman Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Lehman Township (Pike County, Pennsylvania)